Grand hotel (Menschen im Hotel) – romanzo di Vicki Baum del 1929
Grand Hotel (Menschen im Hotel) – film del 1959 diretto da Gottfried Reinhardt